

Населені пункти та їхні частини
 Віткі — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Віткі — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Віткі — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Віткі — частина села Мшана-Ґурна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Віткі — частина села Мощаниця в гміні Старий Диків Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Віткі — частина села Башини в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Віткі — лісова осада в гміні Штум Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки